Dinwiddie kan syfta på:

Personer
 Bill Dinwiddie (1943–), amerikansk basketspelare
 Marcus Dinwiddie (1906–1951), amerikansk sportskytt
 Robert Dinwiddie (1693–1770), brittisk kolonialguvernör

Geografi
 Dinwiddie, Virginia – administrativ huvudort i Dinwiddie County i Virginia

Se även 
 Dinwiddie County